Аким-Анна — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области, в составе муниципального образования Сельское поселение Шеметовское (до 29 ноября 2006 года входила в состав Константиновского сельского округа).

Население

География 

Аким-Анна расположена примерно в 30 км (по шоссе) на север от Сергиева Посада, на реке Перемойка (левый приток реки Дубны), высота центра деревни над уровнем моря — 188 м.

Введенская церковь в селении Иокимоанновский погост известна с XVII века. Современное кирпичное пятиглавое здание, в стиле провинциального классицизма, с трапезной и колокольней, приделом Иоакима и Анны (отсюда современное название), построено в 1833 году. В 1930-х годах закрыта, возвращена верующим в конце 1990-х годов, действует.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Сергиево-Посадского муниципального района
 

Населённые пункты Сергиево-Посадского района